Domenico Viotto (1887-1976) – politico e antifascista italiano
 Piero Viotto (1924-2017) – pedagogista e filosofo italiano
 Sergio Viotto (1928-1964) – alpinista italiano